Eistonne steht für:
 Schwimmende Seezeichen der Winterbetonnung, siehe Schifffahrtszeichen#Unterhalt der Seezeichen in Deutschland
 den Ausguck am Mast eines Segelschiffes, siehe Krähennest
 eine Maßnahme und das entsprechende Gerät für eine sportmedizinische Behandlungsmethode, siehe Kaltwasserimmersion